Ligusticum pseudodaucoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Hua Peng och Y.Z.Wang. Ligusticum pseudodaucoides ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
pseudodaucoides